Lunzer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lunzer († 2013), österreichischer Konditor
 Alois Lunzer (1840–?), österreichischer Illustrator
 Brigitte Lunzer-Rieder (* 1954), österreichische Politikerin, Künstlerin und Autorin
 Eduard Lunzer (1843–1913), österreichischer Theaterschauspieler und Schriftsteller 
 Fritz Lunzer, österreichischer Schauspieler 
 Marianne Lunzer (1919–2021), österreichische Medienwissenschaftlerin und Hochschullehrerin